The Ultimate Fighter 5: Team Pulver vs. Team Penn foi a quinta temporada do reality show de MMA da sérieThe Ultimate Fighter. Tal como ocorre no formato habitual do programa, dezesseis lutadores de artes marciais misturadas foram isolados em uma casa perto de Las Vegas, Nevada e treinaram juntos durante a sua participação em um torneio com uma  eliminatória simples, com o vencedor ganhando um contrato no UFC. Nesta temporada, as lutas ocorreram com lutadores da divisão dos Pesos Leves, sendo divididos em dois times, um treinado pelo ex-campeão de peso leves do UFC Jens Pulver e o outro pelo ex-campeão do UFC de Pesos Meio Leves BJ Penn.

A série estreou em 5 de abril de 2007 na Spike TV nos Estados Unidos e  no Canadá, sendo concluído em 23 de junho. As filmagens ocorreram em Janeiro de 2007.

Elenco

Treinadores
Equipe Penn
BJ Penn, treinador principal
Rudolph Valentino, instrutor de kickboxing
Tony DeSouza, instrutor de wrestling
Reagan Penn, instrutor de Jiu-Jitsu Brasileiro
Randy Couture, treinador convidado

Equipe Pulver
Jens Pulver, treinador principal
Matt Pena, instrutor de boxing
Taisei Kikuchi, instrutor de finalizações
Kirk White, instrutor de wrestling
Jeremy Horn, treinador convidado
Matt Hughes, treinador convidado
 Karo Parisyan, treinador convidado

Lutadores

 Equipe Penn
Gray Maynard, Matt Wiman, Gabe Ruediger, Joe Lauzon, Rob Emerson, Andy Wang, Allen Berube, Noah Thomas

 Equipe Pulver
Corey Hill, Nate Diaz, Brandon Melendez, Marlon Sims, Manvel Gamburyan, Cole Miller, Brian Geraghty, Wayne Weems

Outros
Apresentador: Dana White
Narrador: Mike Rowe

Finale

Luta de Pesos Leves:  Nate Diaz vs.  Manvel Gamburyan
Diaz vence aos 0:20 do segundo round e vence o Quinto TUF Lightweight Championship.

Chaves do torneio

 Gabe Ruediger falhou no corte de peso e foi substituido por Rob Emerson.

Referências

Ligações externas
 Official site
 Ultimate Fighter 5 at SpikeTV.com
 The Ultimate Fighter 5 Finale Medical Suspensions
 Team Pulver's Andy Wang writes about each episode on MMAFighting.com
 Team Penn's Joe Lauzon writes about each episode in the Boston Herald
 Gabe Ruediger discusses TUF 5 dismissal - UFCDaily.com
 TUF5: Finale TV Ratings

Reality shows dos Estados Unidos
2007 na televisão
Episódios do TUF